Южное может означать:

Населённые пункты

Казахстан 
 Южное — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Южное — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 г.
 Южное — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Южное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Южное — прежнее, до 1999 г., название села Коянкулак Шалкарского района Актюбинской области.
 Южное — прежнее, до 1994 г., название села Куркели Баянаульского района Павлодарской области.

Молдавия 
 Южное — село в Кагульском районе.

Россия 
Дагестан
 Южное — село в Кизлярском районе.

Забайкальский край
 Южное — село в Борзинском районе.

Ингушетия
 Южное — село в Малгобекском районе.

Крым
 Южное — село в Ленинском районе.
 Южное — исчезнувшее село в Первомайском районе.
 Южное — село в городском округе Феодосия.
 Южное (Мшатка) — посёлок, включённый в состав пгт Санаторное городского округа Ялта.
 Южное — упразднённый посёлок в городском округе Алушта.

Омская область
 Южное — деревня в Азовском немецком национальном районе.
 Южное — село в Павлоградском районе.
 Южное — деревня в Шербакульском районе.

Тюменская область
 Южное — село в Ялуторовском районе.

Украина 
 Южное — город в Одесской области, который также известен под названием Южный.
 Южное — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Южное — посёлок в Бобринецском районе Кировоградской области.
 Южное — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Пивденное — посёлок в Донецкой области, также фигурирует под названием Южное.

Прочее 
 КБ «Южное» — конструкторское бюро на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске.

См. также 
 Южное Бутово
 Южное кладбище
 Южное сельское поселение
 Южное шоссе
 Пивденное (значения)
 Южная
 Южный